Feddersen ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Margarethe Feddersen (1823–1896), deutsche Malerin
 Berend Feddersen (* 1973), deutscher Neurologe und Palliativmediziner
 Berend Wilhelm Feddersen (1832–1918), deutscher Physiker
 Carl Christian Feddersen (1876–1936), norddeutscher Landschaftsmaler
 Christian Feddersen (1786–1874), deutscher evangelischer Pastor und Begründer der friesischen Bewegung
 Dieter Feddersen (1935–2016), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Dorit Urd Feddersen-Petersen (* 1948), deutsche Verhaltenswissenschaftlerin
 Eckhard Feddersen (* 1946), deutscher Architekt und Autor 
 Ernst Feddersen (1865–1945), lutherischer Theologe und Pfarrer
 Friedrich August Feddersen (1838–1908), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Hans Feddersen (1949–2013), namibischer Journalist

 Harro Feddersen (1835–1917), deutscher Kaufmann, erster Fahrradhändler in Deutschland
 Helga Feddersen (1930–1990), deutsche Schauspielerin
 Hinrich Feddersen (* 1944), deutscher Gewerkschafter
 Jakob Friedrich Feddersen (1736–1788), deutscher Volks- und Jugendschriftsteller, Kirchenliederdichter
 Jan Feddersen (* 1957), deutscher Journalist
 Jens Feddersen (1928–1996), deutscher Journalist, langjähriger Chefredakteur der Neuen Ruhr Zeitung
 Johann Daniel Feddersen (1836–1902), deutscher Liederdichter
 Jörn Feddersen, Richter am Bundesgerichtshof
 Jürgen Feddersen (* 1944), deutscher Politiker
 Karin Feddersen (* 1942), deutsche Schauspielerin
 Kris Feddersen (* 1963), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Ole Feddersen (* 1974), deutscher Sänger und Songschreiber

 Stefan Feddersen-Clausen (* 1965), deutscher Schauspieler
 Theodor Feddersen (1839–1915), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Thomas August Feddersen (1881–1947), deutscher Architekt
 Victor Feddersen (* 1968), dänischer Ruderer

Feddersen steht für:
 K.D. Feddersen, ein Hamburger Handelsunternehmen

Feddersen ist der Name folgender Orte:
 Feddersen-Wierde, ein archäologischer Fundplatz in Niedersachsen